MOZ ou Moz peut faire référence à :

Codes aéroportuaires 

 Mozambique,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 aérodrome de Temae, aéroport de Moorea en Polynésie française, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Musique 
 Morrissey, auteur-compositeur-interprète britannique, régulièrement surnommé « Moz » par la presse musicale internationale.

Sport 
Amaury Lavernhe, bodyboardeur français surnommé Moz.

Code
Surnom